Les Chiens enragés, roman de Gilbert Sigaux paru en 1949 et lauréat du prix Interallié
 Les Chiens enragés, film italien de Mario Bava sorti en 1974